La Ciudad Deportiva de Arraijanal es un proyecto de una instalación deportiva que se preveía que se iba a comenzar a construir a finales del año 2012 junto al barrio de Guadalmar del distrito de Churriana en la ciudad andaluza de Málaga, España. Se encuentra en una gran parcela de terreno entre la carretera MA-20, la playa de Guadalmar, el citado barrio y el campo de golf de Guadalmar.

La instalación servirá al Málaga Club de Fútbol para la preparación y entrenamiento de los integrantes del primer equipo así como para su uso en entrenos y para la disputa de partidos oficiales para el equipo filial malaguista, el Atlético Malagueño; las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol (conocidas como La Academia) y el equipo femenino, el Club Atlético Málaga. 

El proyecto contempla la construcción de diez campos de fútbol y oficinas del club.

La situación actual de los terrenos es de una parcela no construida cuya propiedad está siendo negociada entre el Ayuntamiento de Málaga y los anteriores propietarios para que el Málaga Club de Fútbol S.A.D. pueda adquirirla finalmente. La operación está ligada a la realizada en el año anterior que consistía en la permuta de una parcela en terreno industrial a cambio de los terrenos de la actual Ciudad Deportiva de El Viso. Esta última ha quedado aislada dentro de los terrenos destinados a la expansión de la Ciudad Universitaria de Teatinos, cuya permuta realiza el mismo ayuntamiento con la Universidad de Málaga a cambio de varios inmuebles del Campus Unviersitario de El Ejido. 

El inicio de las obras está en espera de que la Junta de Andalucía le dé su aprobación dentro del marco del el Plan General de Ordenación Urbanística. La solvencia económica de los nuevos propietarios ha hecho que el club se preste a construir un parque metropolitano proyectado por la Junta de Andalucía en los terrenos adyacentes. La construcción de la Ciudad Deportiva está ligado a la construcción de un nuevo estadio de mayor capacidad al otro lado de la autovía MA-20 y a varios proyectos de índole comercial, hotelera y de ocio.

Existe una gran polémica sobre este proyecto, ya que son muchas las voces autorizadas que defienden los valores naturales de este entorno, y piensan que se sacrifica un paisaje y un paraje natural único solo por la codicia inmobiliaria de unos pocos, y porque empezó a construirse sin Evaluación Ambiental Estratégica. En 2020 se trasladó una de las plantas amenazadas del Arraijanal como lavado de cara por la falta de estudios ambientales.

Referencias

Campos de entrenamiento de fútbol de España
Instalaciones deportivas de Málaga
Málaga Club de Fútbol
Churriana
Edificios y estructuras en proyecto en España